Натуральне число 1178
 1178 рік до нашої ери
 1178 рік нашої ери